Шравасти:

 Шравасти — в древности индийский город в пригималайской части долины реки Ганг, столица государства Кошала.
 Шравасти — округ в индийском штате Уттар-Прадеш. Административный центр — город Бхинга.